Никола́й Никола́евич Покро́вский (1865—1930) — государственный деятель, последний министр иностранных дел Российской империи, член Государственного совета, государственный контролёр; тайный советник.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге  года. Происходил из дворян, сын действительного статского советника.

В 1888 году, по окончании юридического факультета Санкт-Петербургского университета поступил на службу в Министерство финансов. С 1893 года — начальник отделения Канцелярии Комитета министров. С 1899 года — вице-директор, а в 1904—1906 годах — директор Департамента окладных сборов Министерства финансов. Кроме того, он был статс-секретарём двух департаментов Государственного совета —– пром-сти, наук и торговли (1903–04), гос. экономии (1904). 

с 1904 года  Департамента экономии . 

С 9 июля 1906 по 27 июня 1914 — товарищ министра финансов. В кабинете министров был сторонником сотрудничества с либеральной общественностью.

Под его руководством был разработан ряд налоговых законов; в частности, введена более совершенная система оценки имущества при взимании налога с городской недвижимости, основанная на её рыночной стоимости ( 1910 года, вступил в силу с начала 1912 года), что позволило при сохранении прежней ставки налога (6%) увеличить сумму его сбора; впервые в истории России был введён подоходный налог ( 1916 года, должен был вступить в силу в 1917 году). 

С 1909 года — сенатор.

В 1913 году был произведён в тайные советники.

С 1 февраля 1914 года — член Государственного совета по назначению (в 1915—1916 годах входил в кружок внепартийного объединения). От Госсовета в августе 1915 года стал членом Особого совещания по продовольственному делу, где возглавил Комиссию о мерах борьбы с дороговизной предметов первой необходимости. также, в 1914—1916 годах был товарищем председателя Романовского комитета, членом Верховного комитета по призрению, товарищем председателя Центрального военно-промышленного комитета.

С 25 января по 30 ноября 1916 года — государственный контролёр; 30 ноября 1916 года назначен министром иностранных дел — до 4 марта 1917 года.

Имел 300 десятин приобретённого в Ковенском и Паневежском уездах Ковенской губернии и 130 десятин пастбища, совместного с крестьянами.

Назначение его министром иностранных дел после Б. В. Штюрмера было воспринято обществом как «поражение распутинцев» (в Государственной Думе его называли «кристаллически честным»). По свидетельству современника, Покровский «чувствовал себя на своем новом посту нехорошо», просился у царя в отставку, жалуясь на совершаемые без его ведома закулисные попытки камарильи заключить сепаратный мир.

В качестве приглашённого участвовал в работе X и XI съездов Объединённого дворянства, член его экономической комиссии. В апреле 1917 возглавил Русско-Американский комитет содействия экономическому сближению России и США. Член комиссии по выработке проекта договора с Финляндией, председатель правления Сибирского банка, что, наряду с вхождением М. И. Терещенко во Временное правительство, дало Ленину повод для резкого полемического выступления о сращивании государственного аппарата с финансовой верхушкой («Сегодня министр — завтра банкир; сегодня банкир — завтра министр» и пр.). С апреля 1918 — заместитель председателя Союза защиты интересов русских кредиторов и должников — общественной организации, возникшей по почину коммерческих кругов для учета взаимных германо-русских претензий в соответствии с Брестским мирным договором. Тогда же или несколько позже Покровский по заказу журналиста Л. М. Клячко-Львова и «с разрешения Наркомпроса» написал воспоминания, которые ныне хранятся в ЦГАЛИ.

Был ненадолго арестован в 1919 году, после этого принял решение уехать в Литву, где владел небольшим имением. В начале 1920-х годов эмигрировал; жил в Каунасе, занимался научной и преподавательской деятельностью — сначала был доцентом Ковенского университета, в 1926—1929 года и. о. профессора кафедры финансов факультетата права. Написал «Основы финансовой науки» (1925). Был советником Министерства финансов Литвы.

Умер 12 декабря 1930 года.

Примечания

Литература 
 
 Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906—1917. Дневник и воспоминания. — , 2001.
 Покровский Н. Н. Последний в Мариинском дворце: Воспоминания министра иностранных дел.  М.: Новое литературное обозрение, 2015. ISBN 978-5-4448-0502-2

Ссылки 
 Николай Николаевич Покровский (1865—1930) 

Члены Государственного совета Российской империи
Министры иностранных дел Российской империи
Русские эмигранты первой волны в Литве
Сенаторы Российской империи
Тайные советники
Государственные контролёры Российской империи
Политики XX века